

Codici 
 D4 – codice vettore IATA di Alidaunia

Informatica 
 D4 – linguaggio di programmazione del sistema Dataphor

Musica 
 D4 – accordo musicale di Re sospeso secondo la notazione inglese
 D4 – gruppo musicale punk neozelandese

Altro 
 d4 – abbreviazione per dado a quattro facce
 D4: Dark Dreams Don't Die – videogioco del 2014
 D4 – formato video